Büchenbronn ist der Name von zwei Orten in Baden-Württemberg:
 Stadtteil von Pforzheim im gleichnamigen Stadtkreis, siehe Büchenbronn (Pforzheim)
 Stadtteil von Ebersbach an der Fils im Landkreis Göppingen, siehe Büchenbronn (Ebersbach)